Wild Ones (album), een album van de Amerikaanse rapper Flo Rida
 Wild Ones (band), een Belgische rockband
 Wild Ones (single), een single van het gelijknamige album